Raw Power – album dei The Stooges del 1973
 Raw Power – gruppo musicale italiano
 Raw Power – album dei Raw Power del 1984
 Raw Power Entertainment – etichetta musicale britannica di proprietà della Castle Communications
 Raw Power – singolo degli Apollo 440